Pierre de Villars peut faire référence à :
 Pierre de Villars (1517-1592), dit Pierre I, évêque de Mirepoix (1561-1576), archevêque de Vienne (1575-1587).
 Pierre de Villars (1543-1613), dit Pierre II, évêque de Mirepoix (1576-1587), archevêque de Vienne (1587-1598).
 Pierre de Villars (1588-1662), dit Pierre III, archevêque titulaire d'Éphèse (1613), archevêque de Vienne (1626-1662).
 Pierre de Villars (1623-1698), diplomate et conseiller d'État français.